
Molekulska formula -{C6H15N}- se može odnositi na:
 Trietilamin
 Diizopropilamin
 Dipropilamin
 1,3-Dimetilbutilamin